Караган — село в Солтонском районе Алтайского края. Входит в состав Солтонского сельсовета.

История 
Основано в 1909 г. В 1928 году деревня Карагон состояла из 86 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлась центром Карагонского сельсовета Солтонского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 90 %.

Примечания 

Населённые пункты Солтонского района